Seine může znamenat:

Geografie

Řeky 
 Seina (francouzsky Seine) – řeka ve Francii
 Seine (přítok Red) – řeka v Manitobě v Kanadě, přítok Severní Červené řeky
 Seine (přítok Rainy) – řeka v Ontariu v Kanadě, přítok Dešťového jezera

Administrativní jednotky ve Francii

Region 
 Pays de la Loire

Departementy 
 Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis

Arrondissement 
 Arrondissement Nogent-sur-Seine

Kantony 
 kanton Châtillon-sur-Seine, kanton Saint-Seine-l'Abbaye, kanton Romilly-sur-Seine-1, kanton Romilly-sur-Seine-2, kanton Bar-sur-Seine, kanton Méry-sur-Seine, kanton Mussy-sur-Seine, kanton Nogent-sur-Seine, kanton Quillebeuf-sur-Seine, kanton Le Mée-sur-Seine, kanton Bray-sur-Seine, kanton Bonnières-sur-Seine, kanton Triel-sur-Seine, kanton Vigneux-sur-Seine, kanton Asnières-sur-Seine-Nord, kanton Asnières-sur-Seine-Sud, kanton Neuilly-sur-Seine-Nord, kanton Neuilly-sur-Seine-Sud, kanton Épinay-sur-Seine, kanton Pierrefitte-sur-Seine, kanton Ivry-sur-Seine-Est, kanton Ivry-sur-Seine-Ouest, kanton Vitry-sur-Seine-Est, kanton Vitry-sur-Seine-Ouest, kanton Vitry-sur-Seine-Nord

Obce 
 obce na řece Seině: Ablon-sur-Seine, Asnières-sur-Seine, Carrières-sur-Seine, Croissy-sur-Seine, Épinay-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, Le Mée-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine, Noiron-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, Romilly-sur-Seine, Seine-Port, Verneuil-sur-Seine, Vigneux-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, …
 Seine-Port